Кубок ісландської ліги 2014 — 19-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вшосте у своїй історії здобув Гапнарфйордур, який у фіналі переміг Брєйдаблік.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 14 лютого до 12 квітня 2014 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 квітня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 квітня 2014

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2014
2014 у футболі